Amerikai Egyesült Államok
 Ridgecrest (Észak-Karolina)
 Ridgecrest (Florida)
 Ridgecrest (Kalifornia)
 Ridgecrest (Louisiana)